Wiesendanger ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Wiesendanger (* 1983), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Chris Wiesendanger (* 1965), Schweizer Jazzmusiker
 Kurt Wiesendanger (* 1964), Schweizer Psychotherapeut und Buchautor
 Mario Wiesendanger (1931–2017), Schweizer Neurophysiologe
 Paul Wiesendanger (1886–1957), Schweizer Opernsänger (Bariton)
 Roland Wiesendanger (* 1961), deutscher Physiker